eliminacja (chemia)
 eliminacja zmiennych w algebrze (metoda Gaussa)

Zobacz też 
 Częściowa eliminacja – manewr rozgrywkowy w brydżu
 Selektywna eliminacja (ang. targeted killing) – użycie śmiercionośnej siły, prowadzące do zabicia określonych osób, np. terrorystów
 Eliminacja sprawdzania zakresu
 Eliminacja wspólnych podwyrażeń